

Повідз — гміна в Слупецькому повіті Великопольського воєводства
 Повідз — село в гміні Повідз Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Повідз — село в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства